Halsdorf (Bitburger Land), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Halsdorf (Wohratal), een plaats in de Duitse gemeente Wohratal